John Hopkins (1927–2013) ausztrál karmester
 John Hopkins amerikai motorversenyző (1982. május 22. - )
 John Hopkins angol színész (1974 - )